Articulator (fonetiek): delen van het lichaam die worden gebruikt bij de vorming van spraakklanken
 Articulator (tandheelkunde):toestel waarmee de bewegingen van het kaakgewricht kan worden nagebootst